Caesars Palace, Las Vegas-i versenypálya
Caesars Palace, luxushotel és kaszinó Las Vegasban